Il campionato del mondo di scacchi FIDE 2004 fu un torneo di scacchi ad eliminazione diretta organizzato dalla FIDE che si svolse a Tripoli, in Libia, tra il 18 giugno e il 13 luglio. Fu vinto da Rustam Qosimjonov, che in finale sconfisse Michael Adams per 4,5-3,5. Il torneo fu caratterizzato da diverse controversie, legate sia alla formula del torneo sia per la scelta della Libia come paese ospitante, che proibì l'accesso ai giocatori provenienti da Israele, provocando le proteste e l'abbandono di alcuni giocatori.

Contesto 
Poco prima dello svolgimento del 1993 tra Garri Kasparov e Nigel Short, a seguito di contrasti con la FIDE, i due giocatori decisero di organizzare autonomamente il match, creando di fatto un titolo mondiale separato da quello "ufficiale". La Federazione Internazionale, negli anni successivi, modificò radicalmente il sistema del campionato mondiale, introducendo la formula dei tornei ad eliminazione diretta, in cui i giocatori si affrontavano in poche partite a tempo lungo per poi risolvere l'eventuale parità con partite di gioco rapido o perfino lampo.

Nel maggio 2002, il Grande maestro Yasser Seirawan propose un modo per riunificare il titolo: Vladimir Kramnik (che nel frattempo aveva sconfitto Kasparov nel campionato del mondo "classico" del 2000) avrebbe sfidato il vincitore del torneo di Dortmund del 2002 (che fu Péter Lékó), mentre Kasparov (che era ancora il giocatore con Elo più alto) avrebbe sfidato Ruslan Ponomarëv, l'allora campione del mondo FIDE. Per problemi organizzativi, il match tra Kasparov e Ponomarëv non fu organizzato, e fu quindi previsto che Kasparov avrebbe sfidato, non più tardi di luglio 2005, il vincitore del successivo mondiale FIDE; anche questo match, tuttavia, sebbene inizialmente previsto per Dubai, non riuscì ad essere organizzato. Kasparov si ritirò dagli scacchi nel marzo 2005, in parte a causa della frustrazione per l'impossibilità di organizzare il match.

Per la riunificazione del titolo si dovette quindi attendere il 2006, con la sfida tra Kramnik e Veselin Topalov.

Controversie 
Come gli altri campionati del mondo FIDE dopo il 1998, anche questo fu criticato per la formula dell'eliminazione diretta. Inoltre furono attaccati sia la brevità delle sfide tra i due giocatori (nella maggior parte dei turni venivano giocate solamente due partite a tempo lungo, per poi in caso di parità passare agli spareggi a gioco rapido e poi con partite lampo); anche il tempo di riflessione "standard" era criticato, in quanto era ritenuto troppo breve per un campionato mondiale.

La maggior fonte di controversie fu tuttavia la scelta della Libia come paese ospitante del campionato mondiale. Oltre alle proteste per le violazioni dei diritti umani, la Libia non permetteva l'ingresso di cittadini israeliani, rendendo quindi impossibile la partecipazione degli scacchisti di quel paese qualificati per il campionato (Boris Gelfand, Emil Sutovskij e Il'ja Smiryn). Per questo motivo la FIDE organizzò un evento parallelo a Malta per permettere la loro partecipazione, ma questo fu cancellato dopo che in un comunicato stampa le autorità libiche assicurarono l'ingresso a tutti i qualificati al campionato del mondo. Questo fu contraddetto da una dichiarazione di Mohammed Qadhafi, figlio di Muʿammar Gheddafi e presidente del Comitato Olimpico Libico, che disse che non avrebbe permesso l'ingresso ai "nemici sionisti".

Diversi scacchisti criticarono la FIDE per la gestione della questione, tra cui Boris Gul'ko, Beatriz Marinello, la presidentessa della Federazione scacchistica statunitense e l'Association of Chess Professionals, che riunisce diversi scacchisti; critiche vennero anche dalla Anti-Defamation League.

La FIDE garantì comunque la possibilità di partecipare ai cittadini israeliani; questi tuttavia decisero di non presentarsi. Boris Gul'ko, che aveva sia la cittadinanza israeliana che statunitense, abbandonò nonostante avesse indicato la sua intenzione di giocare; Alexander Shabalov e Aleksandr Oniščuk, per solidarietà, non parteciparono al campionato. L'unico giocatore con passaporto israeliano incluso nella lista finale dei partecipanti, Vadim Milov, non si recò in Libia, protestando perché il suo invito era giunto troppo tardi, rendendogli fisicamente impossibile arrivare. Milov affermò che questo era una manovra della FIDE per escluderlo dal torneo, intentando in seguito una causa contro la Federazione al Tribunale arbitrale dello sport, che tuttavia assolse la FIDE.

In ragione di queste controversie, diversi altri giocatori non parteciparono al campionato: tra questi il numero due del mondo (per Elo) Viswanathan Anand e il numero sei Pëtr Svidler. In combinazione con l'assenza di Kasparov, Kramnik e Lékó, questo fece sì che solamente tre dei primi dieci giocatori al mondo partecipassero al torneo, rendendolo più debole dei mondiali precedenti.

Formula 
Il torneo si svolse ad eliminazione diretta. Nei primi cinque turni erano previste due partite a tempo di riflessione lungo, nel sesto queste divenivano quattro e nella finale sei. Il tempo di riflessione per queste partite era di 90 minuti per le prime 40 mosse, con 15 minuti per finire e 30 secondi aggiunti dopo ogni mossa.

In caso di parità venivano giocati prima due partite di gioco rapido (25 minuti a giocatore più 10 secondi a mossa) e poi due partite lampo (5 minuti a giocatore più 10 secondi per mossa). Se vi era ancora parità la sfida era decisa da una cosiddetta partita Armageddon, in cui il Bianco dispone di sei minuti e il Nero di cinque, ma quest'ultimo passa il turno anche in caso di patta.

L'arbitro capo del torneo era Panagiotis Nikolopoulos.

Partecipanti 
Accanto ad ogni giocatore è indicato il suo punteggio Elo al momento del torneo, cioè con i punteggi di aprile 2004.

 Veselin Topalov (), 2737
 Aleksandr Morozevič (), 2732
 Michael Adams (), 2731
 Aleksandr Griščuk (), 2719
 Vasyl' Ivančuk (), 2716
 Nigel Short (), 2712
 Vladimir Malachov (), 2695
 Liviu-Dieter Nisipeanu (), 2692
 Ivan Sokolov (), 2690
 Aleksej Dreev (), 2689
 Vladimir Hakobyan (), 2689
 Ye Jiangchuan (), 2681
 Vadim Milov (), 2680
 Zurab Azmaiparashvili (), 2679
 Étienne Bacrot (), 2675
 Michail Gurevič (), 2672
 Sergej Rublëvskij (), 2671
 Teymur Rəcəbov (), 2670
 Aleksej Aleksandrov (), 2668
 Oleksandr Beljavs'kyj (), 2667
 Francisco Vallejo Pons (), 2666
 Viktor Bologan (), 2665
 Konstantin Sakaev (), 2665
 Krishnan Sasikiran (), 2659
 Şəhriyar Məmmədyarov (), 2657
 Alexander Graf (), 2656
 Vadim Zvjagincev (), 2654
 Rustam Qosimjonov (), 2652
 Loek van Wely (), 2651
 Aleksandr Motylëv (), 2649
 Giovanni Vescovi (), 2648
 Predrag Nikolić (), 2648
 Sergey Movsesyan (), 2647
 Lewon Aronyan (), 2645
 Jóhann Hjartarson (), 2640
 Valerij Filippov (), 2639
 Rafayel Vahanyan (), 2639
 Kiril Georgiev (), 2637
 Vladislav Tkačëv (), 2635
 Smbat Lpowtyan (), 2634
 Zhang Zhong (), 2633
 Bartłomiej Macieja (), 2633
 Oleksandr Moïsejenko (), 2631
 Zoltán Almási (), 2631
 Michail Kobalija (), 2630
 Sergej Volkov (), 2629
 Peter Heine Nielsen (), 2628
 Viorel Iordăchescu (), 2627
 Zdenko Kožul (), 2627
 Darmen Sadvakasov (), 2626
 Aleksandr Lastin (), 2622
 Bu Xiangzhi (), 2621
 Evgenij Vladimirov (), 2621
 Evgenij Alekseev (), 2616
 Baadur Jobava (), 2616
 Rustem Dautov (), 2616
 Gabriel Sargsyan (), 2614
 Leinier Domínguez (), 2612
 Michail Krasenkov (), 2609
 Jun Xu (), 2608
 Vasilios Kotronias (), 2607
 Karen Asryan (), 2605
 Lázaro Bruzón (), 2602
 Aleksander Delčev (), 2602
 Aleksandr Galkin (), 2602
 Pavel Smirnov (), 2601
 Evgenij Agrest (), 2601
 Giorgi Kacheishvili (), 2600
 Pentala Harikrishna (), 2599
 Gilberto Milos (), 2599
 Ėrnesto Inarkiev (), 2595
 Sergej Tivjakov (), 2593
 Andrej Charlov (), 2593
 Rubén Felgaer (), 2592
 Utut Adianto (), 2591
 Ni Hua (), 2587
 Ašot Anastasyan (), 2587
 Robert Kempiński (), 2586
 Pavel Kotsur (), 2586
 Thien Hai Dao (), 2583
 Ivan Morovic Fernández (), 2583
 Surya Ganguly (), 2582
 Hikaru Nakamura (), 2580
 Sergej Karjakin (), 2580
 Mohamad Al-Modiahki (), 2579
 Sergej Dolmatov (), 2573
 Šarūnas Šulskis (), 2570
 Rafael Leitão (), 2564
 Merab Gagunashvili (), 2562
 Jurij Šul'man (), 2559
 Aleksander Wojtkiewicz (), 2559
 Ehsan Ghaem Maghami (), 2558
 Daniel Cámpora (), 2557
 Sergey Kudrin (), 2557
 Magnus Carlsen (), 2552
 Konstantin Landa (), 2550
 Péter Acs (), 2548
 Qədir Hüseynov (), 2548
 Hichem Hamdouchi (), 2544
 Aleksandr Ivanov (), 2544
 Alejandro Ramírez (), 2542
 Darcy Lima (), 2542
 Dibyendu Barua (), 2539
 Valerij Nevjerov (), 2537
 Leonid Kritz (), 2534
 Dimitrios Mastrovasilis (), 2533
 Mark Paragua (), 2529
 Rodrigo Vázquez (), 2523
 Alexei Barsov (), 2507
 Essam El Gindy (), 2507
 Mateusz Bartel (), 2501
 Ahmed Adly (), 2490
 Darryl Johansen ()a, 2489
 Pascal Charbonneau (), 2484
 Morteza Mahjoob (), 2478
 Das Neelotpal (), 2457
 Carlos García Palermo (), 2444
 José González García (), 2443
 Mohamed Tissir (), 2442
 Amon Simutowe (), 2442
 Ronald Dableo (), 2426
 Kıvanç Haznedaroğlu (), 2395
 Hameed Mansour Ali Kadhi (), 2379
 Adlane Arab (), 2374
 Kenneth Solomon (), 2352
 Hussien Asabri (), 2277
 Abobker Elarbi (), 2257
 Tarik Abulhul (), 2076

Turni 1-4

Prima sezione

Seconda sezione

Terza sezione

Quarta sezione

Quinta sezione

Sesta sezione

Settima sezione

Ottava sezione

Turni finali 
Le semifinali furono giocate al meglio delle quattro partite a tempo lungo, la finale al meglio delle otto.

Finale 
La finale si svolse tra il 6 e il 13 luglio, al meglio delle sei partite. Le partite a tempo lungo furono giocate una al giorno, con l'eccezione del 9 luglio, mentre gli spareggi furono giocati il 13.

Note

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale (Internet Archive)
 

Scacchi nel 2004
 2004